ZeroZeroZero – romanzo di Roberto Saviano
 ZeroZeroZero –  album discografico del gruppo musicale scozzese Mogwai
 ZeroZeroZero – serie televisiva italo-franco-statunitense basata sul romanzo di Roberto Saviano